Трка на 400 метара са препонама у женској конкуренцији на 18. Светском првенству у атлетици 2022. у Јуџину (Сједињене Државе) одржано је 19., 20. и 22. јула 2022. на Хејвард филду.

Титулу светске првакиње из Дохе 2019. бранила је Далила Мухамед из САД.

Земље учеснице 
Учествовале су 37 атлетичарки из 26 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Рекорди у трци на 400 м препоне за жене пре почетка светског првенства 15. јула 2022. године:

Најбољи резултати у 2022. години 
Десет најбржих светских атлетичарки 2022. године је пре почетка светског првенства (15. јула 2022.) заузимало је следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на СП 2022.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC-9)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 19. јула 2022. године. У квалификацијама су учествовале 39 атлетичарке, подељене у 5 група. У полуфинале су се пласирале по 4 првопласиране из група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 17:15; Група 2 у 17:22; Група 3 у 17:29; Група 4 у 17:36 и Група 5 у 17:43 по локалном времену.

Полуфинале 
Такмичење је одржано 20. јула 2022. године. У полуфиналу су учествовале 24 атлетичарке, подељене у 3 групе. У финале су се пласирале по две првопласиране из група (КВ) и две на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: Група 1 у 18:15; Група 2 у 18:24 и Група 3 у 18:33 по локалном времену.

Финале 
Такмичење је одржано 22. јула 2022. године у 19:50 по локалном времену.,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2022. године
 Званични сајт World Athletics
 Комплетни резултати трке на 400 метара препоне на овом СП

Светско првенство у атлетици на отвореном 2022.
Трка на 400 метара са препонама на Светском првенству у атлетици на отвореном